PQC steht für
 Flughafen Phu Quoc-International in Vietnam
 Post-Quanten-Kryptographie

Abkürzung